Kaplička může být:
 kaple menších rozměrů, zpravidla samostatná
 výklenková kaple, případně též lidové označení pro cihlová boží muka

místní názvy
 Kaplička (samota) – zaniklá samota v okrese Domažlice

další významy
 přípojková skříň, slangově ve stavebnictví
 přístrojová deska vozidla, slangově v motorismu
 Zlatá kaplička – přezdívka Národního divadla 

názvy uměleckých děl 
 Kaplička pod lipami – povídka Josefa Ehrenbergera umístěná do období pruských válek
 Roztěžská kaplička – báseň Karla N. Novotného
 Šumavská kaplička – divadelní hra o čtyřech dějstvích od Jana Štěpána Švece-Blanického

Odkazy

Reference

Související články 
 Kaple (rozcestník)
 Kapličky (rozcestník)

Externí odkazy 
 

